Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Bulgarije. IJsland heeft geen ambassade in Bulgarije.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Bulgarije
IJslandse